FFD est un sigle qui peut désigner :
 France Football Detection ;
 Fédération française des diabétiques ;
 Front des forces démocratiques, un parti politique marocain ;
 Fédération française de danse ;
 Forward flank downdraft (en français, courant descendant du flanc avant), dans un orage supercellulaire.